Accademia nazionale di scienze, lettere e arti – nata a Palermo nel 1718 riprendendo la tradizione dell'Accademia degli Accesi e di quella dei Riaccesi
Accademia nazionale di scienze, lettere e arti – nata a Modena verso il 1680 con il nome di Accademia dei Dissonanti